Стрижев — русская фамилия.

Известные носители:
 Стрижев, Александр Николаевич (род. 1934) — прозаик, литературовед, библиограф.
 Стрижев, Максим Иванович (1843 — после 1917) — генерал от артиллерии.

См. также 
 Стрижево — название ряда населённых пунктов: